Antonio Rivas puede referirse a las siguientes personas:

 Antonio Rivas (cantante), cantante, guitarrista y compositor gallego;
 Antonio Rivas Martínez, futbolista y entrenador de fútbol español;
 Antonio Rivas Mercado, arquitecto, ingeniero y restaurador mexicano;
 Antonio Rivas Padilla, acordeonista colombiano;
 Antonio Rivas (yudoca), yudoca venezolano.